Die Prva Liga RS 2017/18 war die insgesamt 23. Saison der Republika Srpska und die 16. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 12. August 2017 und endete am 9. Juni 2018.

Meister wurde der FK Zvijezda 09.

Modus 
Zu den verbliebenen zehn Mannschaften aus dem Vorjahr waren nur die beiden Aufsteiger aus der Druga Liga Napredak Donji Šepak und FK Željezničar Banja Luka hinzugekommen.

Wie im Vorjahr wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zunächst spielten die zwölf Teams an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach qualifizierten sich die besten sechs Vereine für die Aufstiegsrunde in der der Aufsteiger ermitteln wurde. Die unteren sechs Mannschaften ermittelten in der Abstiegsrunde zwei Absteiger. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Aufstiegs- bzw. Abstiegsrunde übernommen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Weblinks 
 Saison 2017/18 soccerway.com
 Prva Liga RS rsssf.com

2017
Fußballsaison 2017/18